Markus Näslund, švedski hokejist, * 30. julij 1973, Örnsköldsvik, Švedska.

Näslund je kariero začel pri klubu Örnsköldsviks SK v švedski tretji ligi, po eni sezoni pa prestopil v bolj znan klub MoDo Hockey. Leta 1991 ga je na NHL naboru izbral NHL klub Pittsburgh Penguins, kjer je zaigral v sezoni 1993/94, kar dvanajst sezon pa je bil član kluba Vancouver Canucks, med letoma 2000 in 2008 je bil tudi klubski kapetan. Po sezoni pri klubu New York Rangers, je kariero končal po sezono 2009/10, ko je ponovno igral za MoDo Hockey. V ligi NHL je skupno odigral 1117 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 395 golov in 474 podaj, ter 52 tekem končnice, na katerih je dosegel 14 golov in 22 podaj. V letih 1999, 2001, 2002, 2003 in 2004 je bil izbran za Tekmo vseh zvezd, v letih 2002, 2003 in 2004 pa v Moštvo zvezd.

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah in štirih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po dveh srebrnih in ene bronaste medalje. 

Leta 2014 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Örnsköldsviks SK
| Švedska 3. liga
| 88/89
|
| 14
| 7
| 6
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 90/91
|
| 32
| 10
| 9
| 19
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska mladinska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 14
| 2
| 16
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska mladinska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 22
| 18
| 40
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 8
| 2
| 10
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska mladinska liga
| 92/93
|
| 2
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 92/93
|
| 39
| 22
| 17
| 39
|
| 62
|
| 3
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| 0
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 13
| 11
| 24
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cleveland Lumberjacks
| IHL
| 93/94
|
| 5
| 1
| 6
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 93/94
|
| 71
| 4
| 7
| 11
| -3
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cleveland Lumberjacks
| IHL
| 94/95
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| -1
| 8
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 94/95
|
| 14
| 2
| 2
| 4
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 95/96
|
| 66
| 19
| 33
| 52
| +17
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 95/96
|
| 10
| 3
| 0
| 3
| +3
| 6
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -2
| 9
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 96/97
|
| 78
| 21
| 20
| 41
| -15
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 97/98
|
| 76
| 14
| 20
| 34
| +5
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 98/99
|
| 80
| 36
| 30
| 66
| -13
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 6
| 4
| 10
| +6
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 99/00
|
| 82
| 27
| 38
| 65
| -5
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 00/01
|
| 72
| 41
| 34
| 75
| -2
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 01/02
|
| 81
| 40
| 50
| 90
| +22
| 50
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -1
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 02/03
|
| 82
| 48
| 56
| 104
| +6
| 52
|
| 14
| 5
| 9
| 14
| -6
| 18
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 03/04
|
| 78
| 35
| 49
| 84
| +24
| 58
|
| 7
| 2
| 7
| 9
| +1
| 2
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| -5
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 04/05
|
| 13
| 8
| 9
| 17
| +1
| 8
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -5
| 10
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 05/06
|
| 81
| 32
| 47
| 79
| -19
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 06/07
|
| 82
| 24
| 36
| 60
| +3
| 54
|
| 12
| 4
| 1
| 5
| -1
| 16
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 07/08
|
| 82
| 25
| 30
| 55
| -7
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 08/09
|
| 82
| 24
| 22
| 46
| -10
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 09/10
|
| 29
| 10
| 19
| 29
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1356
| bgcolor="#7FFF00" | 528
| bgcolor="#7FFF00" | 590
| bgcolor="#7FFF00" | 1118
| bgcolor="#7FFF00" | +11
| bgcolor="#7FFF00" | 999
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | -15
| bgcolor="#7FFF00" | 65
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Örnsköldsviks SK
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Cleveland Lumberjacks
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih